Гусино — многозначный топоним:

Населённые пункты 
 Гусино — деревня в Старорусском район Новгородской области
 Гусино — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.
 Гусино — деревня в Краснинском районе Смоленской области.
 Гусино — деревня в Смоленском районе Смоленской области.

Озёра 
 Гусино (Рубанково) — озеро в Невельском районе Псковской области
 Гусино — озеро в Себежском районе Псковской области
 Гусино — озеро в Бокситогорском районе Ленинградской области